Nusa (Amanuban Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Nusa (Jaya), een bestuurslaag in Indonesië
Nusa (Lhonga), een bestuurslaag in Indonesië
Nusa (geslacht), een vliegengeslacht